Josep Brunet i Bellet (Barcelona, 1818–1905), escriptor i bibliòfil català.
 Josep Brunet Anguera (Reus 1784–?), empresari.
 Josep Brunet i Torres (Copons, ca. 1797–Badalona, 1870), mestre d'escola i alcalde de Badalona
 Josep Brunet Vila (Badalona 1930–Barcelona 2014), jugador de basquetbol.